Бобоєшть () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Піпіріг.
 Бобоєшть () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Чуперчень.